Las siglas AOS puede referirse a :

 Arquitectura orientada a servicios
 Apnea obstructiva durante el sueño
 American Ornithological Society: Sociedad Ornitológica Estadounidense

Siglas